Моравија (-{Moravia}-) је латински назив за Моравску, област у централној Европи.

Моравија такође може бити:
 Маркгрофовија Моравија (или Моравијска марка), марка, погранична покрајина у саставу Светог римског царства, Хабзбуршке монархије и Аустроугарске;
 Алберто Моравија, писац савремене италијанске књижевности.

Види још 
 Моравска (вишезначна одредница)
 Морава (вишезначна одредница)
 Морејвија (вишезначна одредница) (енглески: -{Moravia}-)